Монтальбано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монтальбано-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Матера.
 Монтальбано-Эликона — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

См. также 
 Васкес Монтальбан, Мануэль (1939—2003) — испанский поэт, прозаик, журналист, эссеист, прославившийся детективными романами.